Maren Olstad Lundby (ur. 7 września 1994 w Gjøviku) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Kolbukameratene IF, dwukrotna olimpijka. Indywidualna mistrzyni olimpijska (2018) i mistrzyni świata (2019), trzykrotna medalistka mistrzostw świata w konkursach drużynowych (srebrny medal w 2015 i dwa brązowe w 2019), brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów (2014), trzykrotna zdobywczyni Pucharu Świata (w sezonach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020) oraz dwukrotna zwyciężczyni Raw Air (2019 i 2020).

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartowała 12 sierpnia 2007 w Bischofsgrün w konkursie Pucharu Kontynentalnego i zajęła w nim 56. miejsce. 28 lutego tego samego sezonu w Zakopanem była 30. w konkursie mistrzostw świata juniorów.

Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego Maren Lundby zdobyła 13 września 2008 w Lillehammer, zajmując 24. miejsce. Najwyższe w karierze miejsce w zawodach tej rangi, 20. zajęła 13 lutego 2009 w Notodden.

20 lutego 2009 wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata w Libercu i zajęła w nim 22. miejsce.

3 grudnia 2011 roku w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 17. miejsce, po skokach na 89 m i 81 m. Był to jeden z najlepszych wyników tej zawodniczki w tym sezonie. Jedynie w Hinzenbach była 13., zaś w japońskim Zaō oraz w Oslo wyrównała wynik z pierwszych zawodów sezonu.

Podczas pierwszego w historii konkursu drużynowego - mieszanego inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich Maren Lundby stanęła na najwyższym podium wraz z Anette Sagen, Tomem Hilde, Andersem Bardalem. 5 stycznia 2013 roku w niemieckim Schonach pierwszy raz znalazła się w dziesiątce Pucharu Świata. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej zajęła 23. miejsce, będąc trzecią Norweżką w tej klasyfikacji.

Sezon 2013/2014 ponownie zapoczątkowany został się konkursem drużynowym - mieszanym, w składzie norweskiej drużyny ponownie powołana została Lundby, która razem z Veltą, Sagen i Bardalem zajęli 3. miejsce przegrywając z Japończykami i Austriakami. Kolejnych trzech startach zajmowała miejsca w drugiej dziesiątce zawodów. Dopiero w rosyjskim Czajkowskim po raz drugi w karierze zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce, plasując się na ósmym miejscu. Dotychczas najwyższym miejscem w zawodach Pucharu Świata są dwa czwarte miejsce, które zdobyła w styczniu 2014 roku w Zaō. Tydzień później w Planicy zajęła 6. oraz 9. miejsce. Po zawodach w Słowenii wystartowała w mistrzostwach świata juniorów. W odbywającym się w Val di Fiemme konkursie Norweżka zajęła trzecie miejsce przegrywając jedynie z—Sarą Takanashi oraz Coline Mattel.

W pierwszym w historii skoków narciarskich kobiet na igrzyskach olimpijskich Lundby zajęła 8. miejsce tracąc do zwyciężczyni zawodów Niemki Cariny Vogt niecałe dwanaście punktów. W pierwszej serii konkursu skoczyła 97 metrów co dawało jej trzynaste miejsce, jednak po lepszej próbie w drugiej serii (100 metrów) awansowała do pierwszej dziesiątki zawodów. W samym drugim skoku zawodniczka uzyskała szósty wynik.

W pierwszych zawodach po igrzyskach olimpijskich, które odbyły się w rumuńskim Râșnovie po raz pierwszy w swojej karierze stanęła na podium Pucharu Świata. W łącznej punktacji zawodów przegrała jedynie z Japonką Sarą Takanashi. Z kolei w grudniu 2016 w Niżnym Tagile odniosła pierwszy w karierze triumf w Pucharze Świata.

W 2018 zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty M. Lundby na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Lundby na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Lundby na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Świata

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LGP

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1994
Zdobywczynie Pucharu Świata w skokach narciarskich
Zdobywcy medalu Holmenkollen
Ludzie urodzeni w Gjøviku